Banyusari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Banyusari, Grabag, by, 
 Banyusari, Jawa Barat, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar